Station St Margarets (Hertfordshire), een spoorwegstation van National Rail in East Hertfordshire in Engeland
 Station St Margarets (Londen), een spoorwegstation van National Rail in Richmond upon Thames in Engeland